Шамушка:

 Шамушка — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Сантарен.
 Шамушка — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.